Barnim (streek), een op een plateau gelegen streek in de deelstaten Brandenburg en Berlijn
 Landkreis Barnim, een district in de deelstaat Brandenburg, dat geografisch gezien grotendeels overeenkomt met bovengenoemde streek
 Kreis Niederbarnim, een historisch district dat bestond tussen 1815 en 1952 in de Brandenburg, in het noorden van Groot-Berlijn tot 1920.
 Kreis Oberbarnim (historisch district), een historisch district dat bestond tussen 1816 en 1952 in  Brandenburg.
 Oberbarnim, een dorp in het Brandenburgse district Landkreis Märkisch-Oderland